Petya Stoykova Dubarova (Bulgare: Петя Стойкова Дубарова) ( – ) était une poète bulgare dont les œuvres sont devenues, après sa mort, les paroles de chansons à succès.

Œuvre 
Dubarova publie des poèmes dans des journaux et magazines. Dans les années 1980, certains de ses poèmes sont repris dans des chansons très populaires : Зимна ваканция (Vacances d'hiver), Пролет (Printemps), Доброта (Bonté), Лунапарк, Нощ над града (La ville de nuit).

Elle fait une rapide apparition dans le film Swap, de Georgi Djulgerov, en 1978. Les poètes reconnus de Burgas ne tarissent pas d'éloges envers son travail.

Elle considère être beaucoup influencée par les poètes Hristo Fotev et Grigor Lenkov. 

Son seul recueil de poésie, La Mer et Moi, est publié de façon posthume en 1980. Sa correspondance personnelle et ses journaux sont publiés dans le livre La Magie Bleue.

Suicide 
En 1979, Petya Dubarova, bonne élève à la prestigieuse English Language School de Bourgas, est accusée de casser une ligne de production d'une brasserie locale pendant un cours obligatoire de travail en entreprise. Un de ses professeurs affirme qu'elle a coûté des milliers de levs à l'usine et que l'acte pourrait être volontaire. Le conseil disciplinaire hebdomadaire choisit donc de baisser temporairement sa note de comportement. À l'époque, le système scolaire bulgare rend cette note très importante pour intégrer un bon cursus universitaire.

Le , Petya rédige les lignes suivantes :

Le , elle fait une overdose de somnifères et décède. Cette mort est immédiatement associée, dans l'esprit du grand public, à la décision du conseil disciplinaire. Le lendemain de son enterrement, l'école arbore un graffiti "Mamka vi !", juron qui se traduirait par "Fils de putes !" en français. Le poète local Veselin Andreev accuse les professeurs à son tour, citant la mère de Dubarova à l'enterrement : "Ils ont tué mon enfant".

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Littérature bulgare

Liens externes 
 
 

Naissance en avril 1962
Décès en décembre 1979
Poétesse bulgare
Décès à 17 ans
Naissance à Bourgas
Décès à Bourgas
Écrivain suicidé
Suicide par les barbituriques
Suicide en Bulgarie